Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2013 — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2013, который прошёл в Марокко. Он стал десятым финалом Клубного чемпионата мира по футболу, турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между немецкой «Баварией», представлявшей УЕФА как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2012/2013, и марокканским «Раджой», представлявшего страну-хозяйку как чемпион Марокко 2012/2013. Он был сыгран в Марракеше на одноимённом стадионе 21 декабря 2013 года.

Перед матчем 
«Бавария» получила право участвовать в турнире как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2012/2013, после победы над дортмундской «Боруссией» в финале. «Бавария» впервые участвовала в турнире. Она вышла в финал после победы над китайским «Гуанчжоу Эвергранд» в полуфинале.

«Раджа» стал чемпионом Марокко 2012/2013 и принял участие в турнире как представитель местного чемпионата. «Раджа» второй раз участвовал в турнире, первый раз это было в 2000 году, когда прошёл самый первый розыгрыш турнира. Он также стал второй командой из страны-хозяйки после «Коринтианса» в 2000 году, и второй африканской командой после «ТП Мазембе» в 2010, дошедшей до финала турнира. «Раджа» вышел в финал после победы над новозеландским «Окленд Сити» в плей-офф за выход в четвертьфинал, мексиканским «Монтерреем» в четвертьфинале и бразильским «Атлетико Минейро» в полуфинале.

Путь к финалу

Матч

Детали

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2013 год в футболе
2013
Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2013
Международные соревнования по футболу в Марокко
Международные спортивные соревнования в Марракеше
Чемпионаты мира в 2013 году
Чемпионаты мира в Марокко